Balland ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Balland (* 1960), französischer Skilangläufer
 Hervé Balland (* 1964), französischer Skilangläufer
 Jean Balland (1934–1998), französischer Kardinal und Bischof
 Ludovic Balland (* 1973), Schweizer Grafikdesigner
 Tom Balland (* 1995), französischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Ballan